Са́нкино — название населённых пунктов в России:

 Санкино — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Санкино — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области.
 Санкино — деревня в Красночетайском районе Чувашии.